Mason City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mason City (Illinois)
Mason City (Iowa)
Mason City (Nebraska)